Ла Лома дел Чиво има више значења:

 Ла Лома дел Чиво (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лома дел Чиво (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику